Бартоло () — итальянская фамилия и имя.

Фамилия 
 Бартоло, Доменико ди (1400-1445) — итальянский художник.
 Бартоло, Таддео ди (1362-1422) — итальянский художник.
 Бартоло ди Фреди (док. с 1353—1410) — итальянский художник сиенской школы.

Имя 
 Сассоферрато, Бартоло